Ашарин — фамилия; имеет женскую форму Ашарина.
 Ашарин, Абдуль-Куддусс (род. 1962) — российский религиозный деятель, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области.
 Ашарин, Андрей Александрович (1843—1896) — российский шахматист и шахматный литератор.